Le mot bolt signifie « boulon » ou « verrou » en anglais.

Patronyme 

 Alex Bolt (1993-), joueur de tennis australien.
 Anna Bolt, actrice américaine.
 Josh Bolt (1994-), acteur anglais.
 Milson von Bolt, un militaire français.
 Robert Bolt (1924-1995), scénariste, réalisateur et acteur britannique.
 Tommy Bolt (1916-2008), golfeur américain.
 Usain Bolt (1986-), un athlète jamaïcain, spécialiste du sprint.

Toponyme 
 Bolt, une census-designated place de Virginie-Occidentale.

Musique 
 Bolt Thrower, groupe de death metal britannique.
 Lightning Bolt, groupe de noise rock expérimental américain.

Cinéma 
 Bolt, un film franco-canadien de 1994.
 Bolt (Volt, star malgré lui en version française), un film d'animation américain de Walt Disney Pictures sorti en 2008.

Bande dessinée 
 Brice Bolt, série de bande dessinée franco-belge.
 Black Bolt, nom anglais du super-héros Flèche Noire de Marvel Comics.
 Bolt Uzumaki est le fils de Naruto et d'Hinata dans le manga Naruto.

Signification de Bolt en Anglais 

En Anglais, le terme Bolt désigne la tige filetée qui supporte le boulon, ou le verrou ou le point d'ancrage (climbing bolt) des montagnards, ou encore un mécanisme d'arme à feu, et fait même l'objet d'un verbe : Bolt, bolted, comme par exemple I just bolted the doors (je viens de verrouiller les portes).

Jeux 
 Dans le jeu de figurines fantastique Warhammer 40,000, un bolt est une munition, une balle utilisée avec un pistolet Bolter.

Sciences 
 Acoustique  Diagramme de Bolt

Autres 
 Bolt est une entreprise estonienne spécialisée dans la mobilité partagée.